Foissac puede referirse a: 

 Foissac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Foissac, comuna francesa situada en Gard.